Чемпіонат Уельсу з футболу 2017—2018 — 26-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Уельсу. Чемпіоном за п'ять турів до закінчення чемпіонату став Нью-Сейнтс (всьоме поспіль).

Клуби

Учасники та стадіони

Перший раунд

Підсумкова таблиця 

 
  
 

 
 
 

 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

  
 
 
 

Примітки: 
1. Клуб Бангор Сіті був перейшов у нижчий дивізіон після закінчення сезону після невидачі ліцензії на наступний сезон для участі у Прем'єр-лізі Уельсу та єврокубках.
1. Клуб Коннаг'с Куей Номандс візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2018—2019 як переможець Кубку Уельсу з футболу 2017—2018.

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

  
 

 
   

Позначення:

Результати

Лідери чемпіонату

Статистика

Бомбардири

Хет-трики 

Примітка
4 Гравець забив 4 голи

Плей-оф для участі у Лізі Європи УЄФА 2018—2019

Півфінали 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 травня 2018

|}

Фінал 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 травня 2018

|}

Посилання 
 Офіційний сайт прем'єр-ліги
 Прем'єр-Ліга Уельсу на soccerway 

2017—2018
Уельс
Уельс